«Деннис-мучитель» (; другие названия — «Деннис-угроза», «Несносный Деннис») — кинофильм. Экранизация комикса.

Сюжет 

Маленький Деннис — настоящая угроза для всех, кто оказывается рядом с ним. Больше всех от его проделок страдает пожилой сосед. Но и самому Деннису угрожает опасность — недалеко от его дома появился грабитель, замышляющий что-то нехорошее.

В ролях 
 Уолтер Маттау — мистер Джордж Уилсон
 Мэйсон Гэмбл — Деннис Митчелл
 Джоан Плаурайт — миссис Марта Уилсон
 Кристофер Ллойд — Сэм, вор
 Леа Томпсон — Элис Митчелл
 Роберт Стэнтон — Генри Митчелл
 Эйми Сакаситц — Маргарет Уэйд
 Келлен Хэтэуэй — Джои
 Пол Уинфилд — шеф полиции
 Бен Штейн — босс
 Наташа Лионн — Полли
 Девин Рэтрей — Микки
 Хэнк Джонстон — Гюнтер Бэкман
 Мелинда Маллинз — Андреа
 Билли Бёрд — Эдит Баттервелл
 Билл Эрвин — маленький Эдвард
 Арнольд Стэнг — фотограф

Производство 
Мейсон Гэмбл получил роль Денниса Митчелла после того, как обошёл 20 тыс. других детей, которые прослушивались на его роль.

Премьера фильма состоялась 25 июня 1993 года. В Соединенных штатах он был известен просто как «Деннис», чтобы избежать путаницы с несвязанным британским комиксом, также называемым «Дэннис-мучитель», который также дебютировал в 1951 году.

Музыка 
Музыка к фильму была написана опытным композитором Джерри Голдсмитом, который был первым и единственным человеком, который написал музыку к фильму Джона Хьюза. Недолговечный лейбл Big Screen Records выпустил альбом музыки Голдсмита вместе с фильмом в июле 1993 года; La-La Land Records выпустили полную партитуру в апреле 2014 года в рамках расширенной архивной коллекции изданий Warner Bros..

Кроме того, в фильме были представлены три старых поп-хита: «Don’t Hang Up» от The Orlons, «Whatcha Know Joe» от Джо Стаффорд (из альбома 1963 года «Сентиментальный из-за Томми Дорси») и «Жемчужная нить» Гленна Миллера.

Домашние носители 
16 ноября 1993 года Warner Home Video выпустила фильм на VHS и LaserDisc. Он был выпущен на DVD 28 января 2003 года и переиздан на двойном DVD с Dennis the Menace Strikes Again 30 августа 2005 года.

Бюджет и сборы 
Фильм имел успех в прокате. При бюджете в 35 миллионов долларов он собрал 51,3 миллиона долларов на внутреннем рынке и еще 66 миллионов долларов за рубежом до 117,3 миллиона долларов во всем мире, несмотря на в целом неоднозначные отзывы кинокритиков.

Приём 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения, основанный на 26 рецензиях, составляет 27 % со средней оценкой 4,3 балла из 10.

Винсент Кэнби в том, что станет одним из его последних обзоров на «The New York Times», отметил, что «этот« Деннис-мучитель» - не комикс, но и не действительно фильм, определенно не один из тех, кто находится в одной головокружительной лиге с двумя фильмами «Один Дома»», добавляя, что «мистер Хьюз и мистер Касл изо всех сил пытается воссоздать некую вневременную, идеализированную атмосферу комиксов, но, за исключением выступлений Леа Томпсон и Роберта Стэнтона, которые играют родителей Денниса, никто в фильме, кажется, не понимает сути комедии» и что фильм «просто выглядит безвкусным, не имеющим корней ни в какой реальности». Что касается других выступлений, Кэнби заявил, что Гэмбл был «красивым мальчиком, но он не проявляет никакой непосредственности, которая изначально делала Маколей Калкин таким освежающим».

Игра 
Фильм породил одноимённую видеоигру для платформ Amiga, Super NES и Game Boy. Он включал в себя сцены, основанные на доме мистера Уилсона, простор на открытом воздухе и котельную среди прочего.

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года
Семейные фильмы США
Экранизации комиксов США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1993 года
Фильмы по сценариям Джона Хьюза
Фильмы о детях
Фильмы с музыкой Джерри Голдсмита